

Geografia
 Camigliano  – comune della provincia di Caserta
 Camigliano – frazione di Capannori in provincia di Lucca
 Camigliano – frazione di Montalcino in provincia di Siena
 Camigliano – frazione di Pietrapaola in provincia di Cosenza

Persone
 Agostino Camigliano (1994) – calciatore italiano